Улица Фу́чика — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о чешском писателе и общественном деятеле Юлиусе Фучике (1903—1943).

Белоруссия 
 Улица Фучика — улица в Минске.

Россия 
 Улица Фучика — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Фучика — улица в Днепре.
 В Мелитополе:
 Улица Фучика.
 Переулок Фучика.

См. также 
 Улица Юлиуса Фучика